

Юріха — присілок, Ветлузький район, Нижньогородська область
 Юріха — присілок, Сарапульський район, Удмуртія